Соревнования по метанию диска у женщин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике 2018 года прошли 9 и 11 августа в Берлине на Олимпийском стадионе.

Действующей чемпионкой Европы в метании диска являлась Сандра Перкович из Хорватии.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NU23R — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышла в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирована

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 58,50 м (Q) или обладатели 12 лучших результатов (q).
Соревнования прошли в двух квалификационных группах 9 августа 2018 года. В сектор вышли 29 участниц.

Финал 
Основные соревнования в метании диска у женщин состоялись 11 августа 2018 года. Перед началом соревнований очевидным фаворитом считалась Сандра Перкович. Хорватская метательница имела шесть лучших результатов сезона в мире, в том числе бросок за 71 метр — 71,38 м, всего на 3 см хуже личного рекорда. Однако пятое подряд золото чемпионатов Европы получилось завоевать с большим трудом. По итогам четырёх попыток Перкович ни разу не смогла отправить диск дальше 60 метров и шла на третьем месте. Только в пятом броске она подтвердила свой класс, превзойдя результат прежнего лидера Надин Мюллер более чем на 4 метра — 67,62 м. Схожим образом складывался турнир для Шанис Крафт: после неудачных первых попыток в заключительной она смогла метнуть диск на 62,46 м и подняться на третье место. Таким образом, Крафт в третий раз подряд завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы. Серебро континентального первенства во второй раз в карьере досталось Надин Мюллер.

Сандра Перкович стала первым легкоатлетом, пять раз побеждавшим на чемпионатах Европы в одной дисциплине.

36-летняя Драгана Томашевич участвовала в своём шестом чемпионате Европы, на пяти из них она выходила в финал.

Примечания

Ссылки 
 

метание
Метание диска на чемпионатах Европы по лёгкой атлетике